Isa Bere est un dragon qui vivait dans les montagnes du Fouta-Djalon en Afrique. Ce dragon buvait toute l'eau du fleuve Niger, causant une sécheresse importante. La reine Annalia Tu-Bari demanda à son mari de l'en débarrasser. Le roi Samba, fils de Faraka, alla donc combattre Isa Bere en compagnie de Tarafe, un poète qui fut également son précepteur. La bataille dura huit ans et Samba cassa 800 lances et 80 épées. Finalement, le dragon fut tué d'une lance en plein cœur, et l'eau du Niger coula à nouveau.

Articles connexes 

 Dragon
 Fouta-Djalon

Dragon légendaire
Culture en Afrique